Josep Coderch i Planas (Castelló d'Empúries, 1947 - Girona, 2005), polític i diplomàtic
 Josep Antoni Coderch i de Sentmenat (Barcelona, 1913 - Espolla, 1984), arquitecte
 Lúa Coderch (Iquitos, Perú, 1982), artista d'origen peruà establerta a Barcelona
 Marcel Coderch i Collell (Olot, 1953), enginyer de telecomunicacions 
 Rafael Coderch i Serra (Figueres, Alt Empordà, 1859 - Logronyo, 1941) enginyer i polític